Операција Бора (нем. -{Operation Bora}-) се може односити на:

 Операција Бора (Црна Гора), операција немачких и четничких снага у Катунској нахији 27. фебруара – 3. марта 1944.
 Операција Бора (Херцеговина), операција немачких снага и снага НДХ на мостарском фронту 27. јануара – 4. фебруара 1945.